Семён Влади́мирович Лурье́ (Си́мха Лу́рья; 20 ноября 1867, Новогрудок — 8 декабря 1927, Руан, похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез) — русский , , , ,  и , предприниматель.

Биография 
Окончил 2-ю варшавскую гимназию, юридический факультет Санкт-Петербургского университета (в списке получивших в 1890 г. выпускные свидетельства по юридическому факультету поименован как Лурья Симха).

Занимался коммерцией, был совладельцем торгового дома «Наследники О. Т. Хишина» (отбельные, набивные, красильно-аппретурные фабрики в Подмосковье), председателем правления акционерного общества Серпуховской бумагопрядильни, по словам П. А. Бурышкина «один из самых примечательных людей, связанных с торгово-промышленной средой тогдашней Москвы».

Сотрудник редакций: журнала «Русская мысль» (В 1908-11 гг. заведовал в нем беллетристическим отделом), газеты «Русские ведомости», философских журналов (1890—1910).
Печатался в «Историческом обозрении», «Восходе», «Московском еженедельнике», «Мире искусства» и других изданиях.

На Всероссийском демократическом совещании (14—22 сентября 1917, Петроград) представлял Московский Торгово-Промышленный комитет.

Эмигрировал в 1919 во Францию, жил в Париже. Профессор Русского коммерческого института в Париже. Участник парижской группы Партии народной свободы (1920). Печатался в журналах: «Звено», «Современные записки» и др.

Друг философа Льва Шестова. После смерти Лурье Шестов говорил о нем: «Ведь мы настолько срослись с ним, что мне трудно определить, что мое и что его».

Погиб в результате несчастного случая на Руанском вокзале, попав под поезд.

Работы С. В. Лурье 
 Лурье С. В. Секта ессеев // Историческое обозрение. Т.4. СПб., 1892. С. 94-114.
 Лурье С. В. К истории эллино-иудейского просвещения в Александрии // Историческое обозрение. Т.6. СПб., 1893. С. 97-134.
 Лурье С. В. Принципы эволюционизма и пределы их применения в науке об обществе // Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. II (72). С. 162—204.
 Лурье С. В. Религиозная мистика и философия // Русская мысль. 1908. Кн. IV. Отд.2. С.41-56. Переизд.: Лурье С. В. Религиозная мистика и философия // Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С.293―313.
 Лурье С. В. Религиозные искания в современной литературе. (Д. С. Мережковский. «Не мир, но меч». К будущей критике христианства. СПб., 1908 г.) // Русская мысль. 1908. № X. Отд. II. С. 44-67.
 Лурье С. В. О сборнике «Вехи» // Русская мысль. 1909. Кн. V. Переизд.: Лурье С. В. О сборнике «Вехи» // Вехи: Pro et contra. Антология. СПб., 1998. С .287―298.
 Лурье С. В. Жизнь и идеи. (Ответ С. Л. Франку) // Русская мысль. 1909. Кн. VII. С.162—169. Переизд.: Лурье С. В. Жизнь и идеи // Вехи: Pro et contra. Антология. СПб., 1998. С .364-373.
 Лурье С. В. «Плюрализм» Джемса // Русская мысль. М., 1911. Кн. VI. С.43-46. Рец. на кн.: Джемс У. Вселенная с плюралистической точки зрения. Пер. с англ. М., 1911.
 Лурье С. В. Два пути (Философия идеи и философия переживания) // Современные записки. 1921. Кн. VII. С.162—187.  
 Лурье С. В. Странник по душам: (По поводу «Власти ключей» Льва Шестова) // Звено. Париж, 1923, 2 апреля, № 9. С.2.
 Лурье С. В. Общественность и идеология. По поводу статьи П. Б. Струве «Материнское лоно и героическая воля русской интеллигенции» (Русская мысль. 1923. № 1/2) // Современные записки. 1924. Кн. XVIII. С. 265—282 .
 Лурье C.B. Лев Шестов: (К шестидесятилетию его рождения) // Последние новости. Париж, 1926, 25 февраля, № 1800. С.2.
 Лурье С. В. Сектантство и партийность // С. Н. Булгаков: pro et contra. Антология. СПб., 2003. Т.1. С.263―268.

Примечания

Литература 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1889—1914.
 Российское зарубежье во Франции. 1919—2000.Биогр. словарь : в 3 т. / под. общ. ред. Л.Мнухина, М.Авриль, В.Лосской. — Наука : Дом-музей Марины Цветаевой, 2008—2010. Т.2.
 Франк С. Л. Культура и религия. (По поводу статьи о «Вехах» С. В. Лурье) // Русская мысль. 1909. Кн. VII. С.147-161.
 Постников С. «Современные записки» (Кн. XVII—XXIII) (о ст. С. В. Лурье «Общественность и идеология» в XIX книге «Современных записок») // Воля России. 1925. № 5. С. 196—208.
 Трубецкой Е. Н. Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н. Булгакова // С. Н. Булгаков: pro et contra. Антология. СПб., 2003. Т.1. С.269-272.

Ссылки 
 Лурье Семен Владимирович — Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой»
 А. Эткинд «Джемс и Коновалов: Многообразие религиозного опыта в свете заката империи»
 Современные записки. № 18. Шлецер Б. // Звено. 1924. 11 февраля. № 54. С. 2.

Предприниматели Российской империи
Философы Российской империи
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Жертвы наезда поезда
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Выпускники Второй Варшавской гимназии